Cervera kan avse:

Cervera (efternamn) – ett spanskt/katalanskt efternamn
Cervera (företag) – en svensk butikskedja
Cervera (djur) – ett släkte av koralldjur

Geografi

Frankrike 

 Cerbère, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Spanien 

 Cervera de Pisuerga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Cervera de los Montes (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Cervera del Maestre (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Cervera (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 
 Cervera (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Cervera de la Cañada (kommun) - en kommun i Aragonien
 Cervera de la Cañada (kommunhuvudort) - en ort i Aragonien

Robotskapade Spanienförgreningar